Linki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie 
 Linki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty
 Linki – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra
 Linki – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Linki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie

Zobacz też 
 Link, linka, Linki rowerowe